Freia – divinità della mitologia norrena
 Freia – variante del nome proprio di persona norreno Freya
 Freia – marca di cioccolato norvegese
 76 Freia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Freja
Freya (disambigua)
Freyja (disambigua)
Freija
Frei